Cera, családnév

Települések
 Észak-Macedónia
Cera falu Makedonska Kamenica községben, a Keleti körzetben

 Horvátország
Cera falu Unešić községben, Šibenik-Knin megyében